Au cours de l'histoire, la ville de Namur fut assiégée , dont :
 siège de Namur (1488) par la population de Namur contre les Bourguignons ; 
 siège de Namur (1577) par don Juan qui prend la ville par surprise ;
 siège de Namur (1692) par Louis XIV et Vauban du  au  pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg ;
 siège de Namur (1695) par les alliés (Hollandais, Anglais et Brandebourgeois) ;
 siège de Namur (1704) pendant la guerre de Succession d'Espagne par les Hollandais ;
 siège de Namur (1746) (du 6 au ), pendant la guerre de Succession d'Autriche par les Français ;
 siège de Namur (1792) : par les Français ;
 siège de Namur (1794) : par les Français ;
 siège de Namur (1830) : par les révolutionnaires belges ;
 siège de Namur (1914) : par les Allemands.

Namur